Дварим () — многозначный термин.
 Дварим — пятая книга Торы, Второзаконие
 Дварим — недельная глава Торы
 Дварим Рабба — аггадический мидраш